Le Grand Prix moto de Catalogne 2001 est le sixième rendez-vous de la saison 2001 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit de Catalogne le .

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP.

Grand Prix moto de Catalogne
Catalogne
Sport en Espagne en 2001
2001 en Catalogne